«Мы приехали» — шестилетний гастрольный тур Аллы Пугачёвой, на основе которого впоследствии была создана прощальная программа певицы — «Сны о любви». У тура не было официального названия. В афишах значилось «Поёт Алла Пугачёва» или же просто «Алла Пугачёва», однако, так назывались сольные концерты певицы (за некоторым исключением) с конца 1980-х годов. Чтобы не путаться, поклонники именуют данную программу по названию первой песни.
 
Мировой тур начался 14 декабря 2001 в Киеве, а закончился 27 сентября 2007 в Сочи, включал в себя Россию, страны бывшего СССР, а также Израиль, Болгарию, США, Канаду и Германию. В общей сложности было дано 195 концертов.

Команда тура 
Команда тура состояла из 21 человека. В неё входили:
 музыканты группы «Рецитал»:
 гитара — Александр Левшин
 гитара —- Александр Венгеров
 бас-гитарист — Анатолий Куликов
 ударник — Андрей Шатуновски
 клавишник — Александр Юдов, Юрий Погиба
 хоровая группа «Рецитал»:
 Екатерина Бачурина
 Гаяне Гавашели
 Лениза Сайфулина
 Ирина Тихнина
 Валерий Стронский
 Евгений Малинин
 художник по свету
 два звукорежиссёра
 технический персонал

Сет-лист тура 
За шесть лет в программе тура происходили изменения: певица меняла песни местами, старые заменяла новыми, некоторые убирала, но потом возвращала их обратно. Однако основной «костях» песен мало видоизменялся. В него вошли произведения:
 поэтессы и композитора Татьяны Залужней (Любаша), с которой Пугачёва начала тесно сотрудничать и даже выпустила совместный альбом «А был ли мальчик?» — «Мы приехали», «Все ушли в осень», «А ада», «Голова», «Не плачь»
 композитора Игоря Крутого — «Зона», «Речной трамвайчик», «Снежный мальчик», «Игра», «Живи спокойно, страна!», «Тысяча лет», «Приглашение на закат»
 собственные сочинения певицы — «Свеча горела на столе» на стихи Б. Пастернака, «Любовь», «Звезда», «Бессонница», «Примадонна», «Это — любовь» и другие, а также стихотворения «Чеканщик», «Что вы, плакать? Никогда!» и «Она цеплялась за любовь». СМИ ошибочно сообщали, что стихотворение «Она цеплялась за любовь» написано Беллой Ахмадулиной. На самом деле его написала сама певица. Авторство Пугачёвой указано как в титрах концерта «Сны о любви», так и на сайте Российского авторского общества.

Для сравнения ниже приведены сет-листы первого, срединного (135-го) и последнего (195-го) концертов тура.

номер концерта: 1

город: Киев

страна: Украина

дата: 14 декабря 2001

площадка: Национальный дворец искусств «Украина»

 «Мы приехали»
 «Зона»
 «Все ушли в осень»
 «А ада»
 «Голова»
 «Как-нибудь»
 «Ухожу»
 «Не плачь»
 «Австралиец»
 «В воду войду»
 «Успокой»
 «Свеча горела»
 «Чеканщик» — авторское стихотворение
 «Белый снег»
 «Речной трамвайчик»
 «Снежный мальчик»
 «Тысяча лет»
 «Мал-по-малу»
 «Я все расставлю на свои места»
 «Любовь»
 «Позови меня с собой»
 «Старинные часы»
 «Не отрекаются любя»
 «Игра»
 «Соловушка»

номер концерта: 135

город: Санкт-Петербург

страна: Россия

дата: 27 июня 2005

площадка: Концертный зал «Октябрьский»

 «Мы приехали»
 «Не плачь»
 «Все ушли в осень»
 «Не сгорю»
 «Живём пока»
 «Верю, не верю»
 «Успокой»
 «Свеча горела на столе»
 «Белый снег»
 «Зона»
 «Я пою»
 «Любовь как состояние»
 «Речной трамвайчик»
 «Тысяча лет»
 «Она цеплялась за любовь» — авторское стихотворение
 «Любовь»
 «Звезда»
 «Это — любовь»
 «Только не назад»
 «Игра»
 «И исчезнет грусть»
 «Примадонна»
 «Живи спокойно, Страна!»
 «Скупимся на любовь»

номер концерта: 195

город: Сочи

страна: Россия

дата: 27 сентября 2007

площадка: Концертный зал «Фестивальный»

 «Мы приехали»
 «Не плачь»
 «Все ушли в осень»
 «Не сгорю»
 «Позови меня с собой»
 «Холодно в городе»
 «Успокой»
 «Свеча горела на столе»
 «Белый снег»
 «Зона»
 «Я пою»
 «Речной трамвайчик»
 «Одуванчик»
 «Любовь как состояние»
 «Без меня»
 «Звезда»
 «Бессонница»
 «Только не назад»
 «Это — любовь»
 «Игра»
 «Исчезнет грусть»
 «Примадонна»
 «Живи спокойно, Страна!»
 «Этот мир»
 «Приглашаю на закат»

Даты тура

Примечания

Литература 
 
 

Концертные программы Аллы Пугачёвой
Концертные туры 2001 года